Діллінген-на-Дунаї
 Діллінген-на-Дунаї (район)